The Six Wives of Henry VIII (Les Six Femmes d'Henri ) : mini-série (1970)
 The Six Wives of Henry VIII : album de Rick Wakeman (1973)
 The Six Wives of Henry VIII : Live at Hampton Court Palace : album de Rick Wakeman (2009)